Nirodha (devanāgarī : निरोध ) est un terme sanskrit et pali qui signifie « cessation, extinction ».  Il est utilisé dans le bouddhisme en tant que troisième Noble vérité, ainsi que dans l'hindouisme. Le yoga se définit, au deuxième verset des Yoga Sūtra de Patañjali, par référence à la signification de ce mot : , « le yoga est la cessation de la fragmentation [fluctuation] mentale ».

Morphologie 
Le mot sanskrit nirodha se construit sur la racine verbale RUDH- qui, portée au degré plein, devient RODH-. Cette racine se transforme, par adjonction d'un suffixe, la voyelle thématique -a, en un thème nominal de forme rodha- qui, dûment décliné, devient un nom d'action masculin apte à figurer dans une phrase. 

Le mot nirodha se construit par ajout, au thème rodha-, d'un préfixe ni- indiquant que l'action du verbe RODH- s'effectue « en dessous, en dedans », à la base.

Sémantique 
La racine RUDH- évoque le pouvoir « d'arrêter, ou d'empêcher, d'enchaîner, d'opprimer ».

Du thème rodha- vient un nom d'action masculin dont le sens est « enfermement, rétention », mais aussi « digue » et « blocus ».

Le nom masculin nirodha reprend le sens de « détention », de « restriction », d'« obstruction », et même d'« emprisonnement ». Dans le cadre spécifique du yoga, Sattwikagraganya traduit nirodha par « contrôle ». Et Sadānanda Sarasvatī donne la traduction plus spécifique encore d'« empêchement » mais aussi de « prévention ».

La différence de sens entre rodha, plus général, et nirodha, plus spécifique, provient du préfixe ni- dont la valeur sémantique souligne que le nirodha est une action qui arrête et retient en posant ce qu'il arrête « dans » un enfermement, comme aussi « sous » sa domination qui littéralement soumet sans détruire ou supprimer.

Notes et références

Bibliographie 
 Ernest Egerton Wood, La pratique du Yoga ancien et moderne, Petite bibliothèque Payot, Paris 1962.
 Jean Varenne, Grammaire du sanskrit, Presses Universitaires de France, Paris 1971.
 Louis Renou, Grammaire sanskrite élémentaire, Librairie d'Amérique et d'Orient, Adrien Maisonneuve, Paris 1978.
 Swāmi Sadānanda Sarasvatī, Yogānuśāsanam - Les Yogasūtras de Patañjali, 235 pages, traduit de l'anglais (Haarlem 1976), Le Courrier du Livre, Paris 1979. 
 Nadine Stchoupak, L.Nitti et Louis Renou, Dictionnaire sanskrit-français, Jean Maisonneuve Successeur, Paris 1987 (réimpression, 2008).

Terme sanskrit